Значение:

 Значение — объект, обозначенный каким-либо словом или символом, смысл слова или символа.
 Значение — ценность, важность, значимость чего-либо.
 Значение (информатика) — элемент данных (например, число или текст), хранящийся в участке памяти.
 Значение функции — результат вычисления функции для заданного аргумента.
 Числовое значение или Численное значение — число, получившееся в результате измерения. 
 Значение величины — числовое значение совместно с обозначением используемой единицы.